Styrsharan är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 36 kilometer öster om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 220 meter i sydväst-nordöstlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km nordväst om Styrsharan.

Klimat 
Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö